Love Me – piosenka autorstwa Jerry'ego Leibera i Mike'a Stollera 
 Love Me – singel Justina Biebera
 Love Me – album muzyczny Lee Jung-hyun
 Love Me – singel Lil Wayne'a, Drake’a i Future

Zobacz też: